Гурне́-ле-Гере́н, Ґурне-ле-Ґерен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на захід від Парижа, 90 км на південь від Руана, 45 км на південний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 142,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Гурне-ле-Герен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гурне-ле-Герен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер